est un mot anglais signifiant « phares ». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe rock de l’Illinois actif de 2004 à 2009.

Album 

 , album des  sorti en 1978.

Chanson 

 , chanson de Cat Power présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1986 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1980 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1978.